Кубок Канады по кёрлингу 2015 () проводился в городе Гранд-Прери (провинция Альберта) cо 2 по 6 декабря 2015 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 12-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2016, в очередном розыгрыше  2016 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2017.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Кюи.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Рэйчел Хоман.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 8 мужских и 7 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители  и  чемпионатов Канады 2015 (соответственно, команды скипов Пэта Симмонса и Дженнифер Джонс). Также автоматическую квалификацию получили победители предыдущего Кубка Канады 2014 (соответственно, команды скипов Майка Макьюэна и Валери Свитинг). Остальные 5 мест в каждом из розыгрышей заполнили команды, занимающие, если не учитывать вышеуказанные команды, по результатам сезона 2014—2015 пять лучших мест в системе рейтингования канадских команд  (); поскольку оказалось, что показатели CTRS у мужских команд скипов Рида Карразерса и Джона Эппинга практически равны, то были допущены обе эти команды — таким образом в мужском розыгрыше оказалось 8 команд, а не 7.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−7.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Сессия 1. 2 декабря, 8:30

Сессия 2. 2 декабря, 13:30

Сессия 3. 2 декабря, 18:30

Сессия 4. 3 декабря, 8:30

Сессия 5. 3 декабря, 13:30

Сессия 6. 3 декабря, 18:30

Сессия 7. 4 декабря, 8:30

Сессия 8. 4 декабря, 13:30

Сессия 9. 4 декабря, 18:30

Сессия 10. 5 декабря, 7:30

Тай-брейк 
5 декабря, 12:30

Плей-офф 

Полуфинал. 5 декабря, 18:30

Финал. 6 декабря, 17:00

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Сессия 1. 2 декабря, 8:30

Сессия 2. 2 декабря, 13:30

Сессия 3. 2 декабря, 18:30

Сессия 4. 3 декабря, 8:30

Сессия 5. 3 декабря, 13:30

Сессия 6. 3 декабря, 18:30

Сессия 7. 4 декабря, 8:30

Сессия 8. 4 декабря, 13:30

Сессия 9. 4 декабря, 20:30

Тай-брейк 
5 декабря, 11:30

Плей-офф 

Полуфинал. 5 декабря, 13:30

Финал. 6 декабря, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2015
 Официальная газета турнира "The Morning Cup" (5 выпусков; PDF)
 The Morning Cup (выпуск 1; 2 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 2; 3 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 3; 4 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 4; 5 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 5; 6 декабря)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2015

2015
Спорт в Канаде в 2015 году
Спортивные соревнования в Гранд-Прери (Альберта)